Зильт (Зюльт, устар. Сильт;  , , ) — крупный остров в Северном море, с 1927 года соединённый дамбой (длина 11,2 км) с сушей. Принадлежит Германии. Административный центр — город Вестерланд.

География 
Протяжённость острова — более 38 км. Площадь — 99,14 км².

Экономика 
Экономика острова основывается на туризме. С середины 1970-х годов сельское хозяйство, лесозаготовки и скотоводство играют всё меньшую роль в экономике острова. Значительная часть рабочей силы острова (около 3 тыс. человек) занимается трудовой деятельностью в материковой части Германии.

Морской курорт, одно из самых популярных мест отдыха в Германии. Знаменит своим песчаным пляжем протяжённостью в 40 км.

Остров возглавляет рейтинг самых дорогих жилых улиц Германии.

Примечания 

Северо-Фризские острова
Острова Германии
Курорты Германии
География Шлезвиг-Гольштейна